Plaats in Indonesië
 Tembong (Carita), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Tembong (Garawangi), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java